Szepenupet II - boska małżonka Amona, córka Pianchiego i królewskiej małżonki Peksater. Siostra Taharki. Urząd sprawowała w latach 710-650 p.n.e. Od 670 roku p.n.e. współdzieliła urząd z Amenardis II. Od 656 roku p.n.e. współdzieliła urząd z Nitokris I, córką Psametycha  I. Adopcja nastąpiła pod wpływem nacisku władcy wywartego na Szepenupet. Kaplica grobowa Szepenupet znajduje się w obrębie zespołu świątyń w Medinet Habu.

Imię własne - Ta-która-czci-bogów Szepenupet

Imię tronowe - Pani-piękna-Mut Oko-Re

Bibliografia 
 
 
 Černý J. - „Religia starożytnych Egipcjan”, PIW, Warszawa 1974.

Boskie Małżonki Amona